Pod kan syfta på:

Ord 
Ordet kommer ursprungligen från det engelska ordet pod, som från början avsåg olika frökapslar, men som senare i överförd bemärkelse har kommit att betyda det mesta som sticker ut från någonting annat och har en speciell funktion, allt från motorerna på en Zeppelinare till löstagbart dataminne (troligen från Portable device).

 Azimuth thruster, eller "pod", se Roderpropeller
 Ipod, bärbar mediaspelare 
 Livbåt av fritt fall-typ
 Kapsel som hänger utanpå ett flygplan, innehållande till exempel radarantenn, meteorologiska instrument, kameror eller vapen
 Pod, en serie små digitala förstärkare för elgitarr och basgitarr, som simulerar ljudet från kända modeller
 Poddradio
 Pod, debutalbumet av den alternativa rockgruppen The Breeders.
 Räddningskapsel för till exempel U-båtar

Förkortning 
 P.O.D., Amerikanskt rockband
 Print-on-demand, en metod att trycka och distribuera böcker
 Proper Orthogonal Decomposition, en matematisk metod, se Principalkomponentanalys
 Planet of Death, ett datorspel
 Payment on delivery, ett villkor i handelsavtal